Tóth Krisztina (1967) költő
 Tóth Krisztina (1974) Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes asztaliteniszező, olimpikon
 Tóth Krisztina (1974) televíziós műsorvezető, kommunikációs szakember
 Tóth Krisztina (1985) történész

hasonló nevűek
 D. Tóth Kriszta (1975) újságíró